И́ван (И́вица) Шу́ряк (; 23 марта 1953, Сплит, ФНРЮ) — югославский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная

В сборной 
В сборной Югославии Ивица Шуряк дебютировал 21 октября 1973 года в отборочном матче чемпионата мира 1974 года со сборной Испании, завершившимся со счётом 0:0. В составе сборной Шуряк принял участие в двух чемпионатах мира 1974 и 1982 годов и чемпионате Европы 1976 года. Свой последний матч за сборную Шуряк сыграл на чемпионате мира 1982 года против сборной Гондураса 24 июня 1982 года, тот матч завершился победой югославов со счётом 1:0. Всего же за сборную Шуряк сыграл 54 официальных матча в которых забил 10 голов. Также Шуряк сыграл 3 матча за молодёжную сборную Югославии, в которых забил 1 гол и 4 матча за юношескую сборную Югославии в которых забил 2 гола.

Итого: 54 матча / 10 голов; 22 победы, 12 ничьих, 20 поражений.

Достижения

Командные 
  «Хайдук» (Сплит)
 Чемпион Югославии (3): 1974, 1975, 1979
 Серебряный призёр чемпионата Югославии (2): 1976, 1981
 Бронзовый призёр чемпионата Югославии: 1978
 Обладатель Кубка Югославии (5): 1972, 1973, 1974, 1976, 1977

  «Пари Сен-Жермен»
 Обладатель Кубка Франции: 1982

Личные 
 Футболист года в Югославии: 1976

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Югославии на сайте reprezentacija.rs 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»